Утенски окръг (; ; ) е окръг в Североизточна Литва. Заема площ от 7201 км2. Административен център е град Утена.

География 
Окръгът се намира в етнографската област Аукщайтия. На север граничи с Латвия, на запад с Паневежки окръг, на юг с Вилнюски окръг и на изток с Беларус.

Административно деление 
Окръгът е разделен на 6 общини.

Районни общини:
 Община Аникшчяй
 Община Зарасай
 Община Игналина
 Община Молетай
 Община Утена
Община:
 Община Висагинас

Население 
Населението на окръга възлиза на 178 977 души (2004). Гъстотата е 24,9 души/км2.

Етнически състав

Преброявяне на населението през 2001 г. 
Етнически състав според преброяването на населението през 2001 година:

Преброявяне на населението през 2011 г. 
Етнически състав според преброяването на населението през 2011 година:

Фотогалерия

Източници 

Окръзи в Литва